Orodes ist der Name von (siehe auch Orodes (Vorname)):

Parthische Könige:
 Orodes I. (80 v. Chr.–76 v. Chr.)
 Orodes II. (57 v. Chr.–38 v. Chr.)
 Orodes III. (4–6)
 Orodes (Armenien) (36)

Könige der Elymais:
 Orodes I. (Elymais) (2. Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) 
 Orodes II. (Elymais) (1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.) 
 Kamnaskires-Orodes III. (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.)
 Orodes IV. (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.)
 Orodes V. (Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.)